Rudolf Ehrmann ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Ehrmann (Mediziner) (1879–1963), deutscher Internist und Hochschullehrer 
 Rudolf Ehrmann (Architekt) (1923–1987), deutscher Architekt und Fotograf